Mužská dvouhra Moselle Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do singlové soutěže metského tenisového turnaje hraného na halovém tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Polák Hubert Hurkacz, kterého v semifinále vyřadil Sonego.

Vítězem se stal 27letý Ital Lorenzo Sonego, jenž ve finále za 87 minut zdolal sedmého nasazeného Kazachstánce Alexandra Bublika po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Soutěží prošel bez ztráty setu a proti světové čtyřiačtyřicítce Bublikovi vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství a stal se čtvrtým italským šampionem. Na okruhu ATP Tour vybojoval třetí singlový titul. Po antalyjském triumfu na trávě a cagliarském na antuce vyhrál Sonego i na třetím, tvrdém povrchu. Bodový zisk jej posunul o dvacet příček výše, na 45. místo světové klasifikace.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022